La formula molecolare C4H9NO può indicare:
 Dimetilacetammide
 Morfolina
 Butirammide
 Isobutirammide
 2-metil-2-nitrosopropano
 2-butanonossima

Formule molecolari